Фахд, Фахад ( — «гепард») — имя собственное.

 Фахд ибн Абдул-Азиз Аль Сауд — король Саудовской Аравии (1982—2005).
 Фахад аль-Биши (род. 1965) — саудовский футболист.
 Фахад аль-Гешеян (род. 1973) — саудовский футболист.
 Фахад аль-Мехаллель (род. 1970) — саудовский футболист.
 Фахд (бронетранспортёр) — боевая единица армии Египта.

арабские имена